Magister kan avse:

 Magister (latinskt ord) –  ett latinskt ord som betyder "lärare" och "mästare"
 Magister – tilltalsord för manliga lärare, inkluderat  folkskollärare och adjunkter
 Magister – ett titel och allmant ord för lärare, se Magistergraden
 Magister Equitum – en titel i det romerska riket som formellt innebar chefskap över kavalleriet och som också oftast var magister publicus (diktatorns) högra hand
 Magister militum – en militär titel som användes i det sena romerska riket

Examen
 Artium liberalium magister – en person som tagit filosofiska graden vid ett universitet
 Magisterexamen – svensk akademisk examen på avancerad nivå ett fjärde år efter kandidatexamen
 Magisterutbildning 
 Filosofie magisterexamen – svensk akademisk examen på avancerad nivå
 Ekonomie magister
 Teknologie magister 
 Konstnärlig magisterexamen – till stora delar samma som den generella magisterexamen, med examenskrav avpassade för ett konstnärligt huvudområde 2007–
 Filosofie magister – magisterexamen från vissa fakulteter; i äldre tid en lärarexamen och en akademisk titel som ursprungligen tilldelades dem som promoverats vid filosofisk fakultet upphörde i Sverige 1974
 Juris magister – akademisk examen på avancerad nivå vid juridisk fakultet i Finland
 Teknologie magister – examen med huvudområde inom det tekniska utbildningsområdet 
 Magisterkonferens – en historisk akademisk grad i Danmark och Norge
 Kirurgie magister – titel för den som avlagt en sedan 1861 avskaffad examen i kirurgi för fältläkare
 Magister (examen) – en examen Magister Scientiae som, före Bolognaprocessen, skilde sig något från Master of Science
 Candidatus magisterii – en femårig utbildning i Danmark och Norge

Flygplan
 Fouga Magister – franskt skolflygplan  med jetmotorer

Se även
 Master